est la formule brute de plusieurs isomères.

 oméprazole, numéro CAS , mélange racémique
 ésoméprazole ou S(–)-oméprazole, numéro CAS 
 R(+)-oméprazole, numéro CAS